Лазарь Павлович Азбукин (1881—1916) — русский военный  деятель, подполковник  (1916). Герой Русско-японской войны.

Биография 
В 1902 году  после окончания Орловской духовной семинарии  и Киевского военного училища произведён подпоручики и выпущен в Финляндский 3-й стрелковый полк. С 1904 года участник Русско-японской войны, поручик Сибирского 22-го стрелкового полка. За боевые отличия в этой компании был награждён орденами Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом и 4-й степени с надписью «За храбрость».

В 1900 году произведён в штабс-капитаны. В 1912 году после окончания Николаевской академии Генерального штаба по I разряду, ротный командир Финляндского 3-го стрелкового полка.

С 1914 года участник Первой мировой войны, капитан, помощник старшего адъютанта штаба Кронштадтской крепости. С 1916 года подполковник, и.д. помощника старшего адъютанта Отдела генерал-квартирмейстера штаба 12-й армии. 10 мая 1916 года убит в бою.

11 апреля 1917 года посмертно за храбрость награждён Орденом Святого Георгия 4-й степени:

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом  (1905)
 Орден Святой Анны 3-й степени  с мечами и бантом (1905)
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (1905)
 Орден Святого Станислава 2-й степени  (1915)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 11.04.1917)

Литература 
 
  по военному ведомству//Русский Инвалид №160, 1915 г.
 РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.27368. Л.50-55 (1916 г.)
 РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 155-294 (1916 г.)

Ссылки 
 
 Азбукин Л. П. Георгиевские кавалеры ПМВ

Полковники (Российская империя)
Выпускники Киевского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Офицеры Генерального штаба в Первой мировой войне (Россия)